Лато (; ; ) — многозначный термин.

 Лато — старинный дорийский город Крита.
  — река в провинции Таранто в Италии.
 «Лато» — российское предприятие специализирующееся на производстве хризотилцементных изделий и фиброцементных плит для фасадов зданий и сооружений.

 Лато, Луиза (1850—1883) — христианский мистик.

Примечания